Kald det kærlighed henviser til flere ting:

 Kald det kærlighed (album) – Album fra 1993 med Lars Lilholt Band
 "Kald det kærlighed (sang)" – Sang fra 1986, men inkluderet på albummet ''Kald det kærlighed'.